Ви́ктор Миха́йлович Гу́сев:
 Гусев, Виктор Михайлович (1909—1944) — советский поэт и переводчик, драматург, сценарист.
 Гусев, Виктор Михайлович (род. 1955) — российский телеведущий, спортивный комментатор.